Адальберт Атто (Адальберто Аццо; , ; умер) — первый граф Каноссы, основатель Каносской династии, игравшей важную роль в истории Италии XI века.

Биография

Правление 
Исторические источники называют Адальберта Атто сыном Сигифреда из Лукки. Он состоял на службе у епископа Реджо Аделарда.

В 951 году в его замке Каносса укрывалась от преследователей королева Италии Адельгейда после бегства из замка Гарда, в который заточил её Беренгар II. После этого карьера Адальберта Атто пошла в гору. В 958 году он получил титул графа.

С 962 года упоминается как граф Реджо и Модены (comes Regensis sive Mutinensis). Он делил власть с епископами, которые считались comes civitatis (графами города, включая территорию в радиусе 3-4 миль от городской черты), а Адальберт Атто как comes comitatus управлял всей остальной территорией их диоцезов.

В 977 году упомянут как граф Мантуи на тех же условиях: comes comitatus Mantuanensis. В 984 году назван маркграфом.

Когда герцог Баварии Генрих II был провозглашен королём Италии, он передал Адальберту Атто Парму, Пьяченцу, Бергамо, Кремону и Брешию. Однако пребывание Генриха Баварского на королевском троне было кратковременным.

В 961 году Адальберт Атто основал в Каноссе монастырь (с 971 года — монастырь Сан-Антонио). Также он построил монастырь в Брешелло.

Семья 
Адальберт Атто был женат на Ильдегарде (ум. 982), возможно — из рода Суппонидов. У них было трое сыновей и дочь:
 Гофред, епископ Бреши 970/988 года
 Тедальд — граф Каноссы
 Родольф (ум. 973/974), умер раньше отца
 Прангарда, жена Манфреда I Сузского

Литература 
 Wickham, Chris. Early Medieval Italy: Central Power and Local Society 400—1000. MacMillan Press: 1981.
 Nora Duff Matilda of Tuscany: La Gran Donna d’Italia. Methuen & Co. London 1909
 Caravale, Mario. (ed) Adalberto Azzo di Canossa  // Dizionario Biografico degli Italiani. Rome. January 2012

Каносская династия
Маркграфы Тосканы
Графы Мантуи
Правители Европы X века
Основатели монастырей